, также сокращённо  — еженедельный японский журнал манги, выпускаемый издательством Shueisha с 1968 года. Это одно из старейших изданий страны с 2,7 миллиона читателей (на 2007-й год). Целевой аудиторией журнала являются юноши в возрасте 12-18 лет.

История 
Первый номер журнала был выпущен в 1968 году и вступил в борьбу против известных журналов Weekly Shonen Magazine и Shonen Sunday (также посвященными сёнэн манге). К 1993 году тираж журнала достиг 6 млн. 480 тыс. экземпляров, и хотя аудитория Shonen Jump к настоящему времени уменьшилась, он продолжает оставаться весьма популярным в Японии и за её пределами.

Многие мангаки (художники манги) стали известны широкому кругу читателей именно благодаря публикации своих историй в Shonen Jump, и поэтому издание своей серии в журнале считается весьма престижным для художника. Однако многие родительские организации Японии выступали против данного издания, считая, что оно оказывает дурное влияние на детей. В Weekly Shonen Jump издаются работы таких популярных мангак, как Акира Торияма (создателя Dragon Ball), Эйитиро Ода (One Piece), Масаси Кисимото («Наруто»), Хироюки Такэи (Shaman King), Тайто Кубо («Блич»), Акира Амано (Katekyo Hitman Reborn!), Рюхэй Тамура (Beelzebub), Осаму Акимото (Kochikame), Цугуми Оба и Такэси Обата («Бакуман» и «Тетрадь смерти»).

С сентября 2014 года журнал публикуется также в виде контента для электронного приложения, получившего название Shonen Jump+.

Тиражи 
2 994 897 (2004 г.)
2 953 750 (2005 г.)
2 809 362 (2009 г.)
2 876 459 (2010 г.)
 2,665,834  (2014 г.)
 2,161,667 (2016 г.)

В других странах мира 
Во всех нижеуказанных странах журнал Shonen Jump выходит ежемесячно, в отличие от Японии, где он печатается еженедельно. Это связано с тем, что читательская аудитория в этих странах не так обширна, как в Японии (где недельный тираж составляет около 3 миллионов экземпляров).

США 
В 2008 году компания Shueisha объявила о начале сотрудничества с издательством Viz Media с целью выпуска Shonen Jump на территории Северной Америки. В январе 2003 года был выпущен первый номер американского журнала тиражом  экземпляров, который имел значительный успех. Январский выпуск (#1) включал в себя такие работы, как Dragon Ball Z, One Piece, SandLand, Yu-Gi-Oh! и YuYu Hakusho. В феврале (#2) был добавлен «Наруто», a в мартовском (#3) — Shaman King. В январе 2004 года закончилась серия SandLand, и её заменили мангой Hikaru no Go. Выпуск манги Dragon Ball Z был прекращён в апреле 2005 года.

Также в США издательством Viz Media публикуется ряд танкобонов, включая как манги, которые издавались в американском Shonen Jump, так и те, которые выпускались только в японской версии — Rurouni Kenshin, Knights of the Zodiac (Saint Seiya), Whistle!, The Prince of Tennis, Dr. Slump, Legendz, Beet the Vandel Buster и «Блич». Viz Media также выпускает серию танкобонов известную как Shonen Jump Advanced. В ней публикуются такие работы как I"s, Eyeshield 21, «Тетрадь смерти, Bobobo-bo Bo-bobo, и Hunter × Hunter.

Американский Shonen Jump печатает мангу следуя японской версии, справа-налево. В отличие от японского SJ, в США журнал печатается на белой бумаге, тогда как в Японии его издают на более дешёвой цветной.

 Германия 
В качестве немецкой версии Shonen Jump был создан журнал BANZAI!, выпускавшийся издательством Carlsen Verlag с ноября 2001 по декабрь 2005 года. Также в Banzai! печатались оригинальные немецкие комиксы, созданные под влиянием манги, новости мира аниме и статьи для изучающих японский язык.

 Швеция 
На шведском языке журнал Shonen Jump публиковался с 2005 по 2007 год.

 Норвегия 
В Норвегии Shonen Jump выпускается с марта 2005 издательством Schibsted Forlagene. Он включает те же самые манги, что и шведский, но в переводе на норвежский язык.

 Манга, издаваемая в Shonen Jump 

 1960-е 
 Harenchi Gakuen
 Kurenai Sanshirō
 Muhōmatsu no Isshō

 1970-e 

 Circuit no ookami
 Cobra
 Doberman Detective
 Dokonjou Gaeru
 Hadashi no Gen
 Kinnikuman
 Kochira Katsushika-ku Kameari Kōen-mae Hashutsujo
 Lion Books II
 Mazinger Z
 Play Ball
 Ring ni Kakero

 1980-e 

 Baoh
 Bastard!! -Ankoku no Hakaishin-
 Captain Tsubasa
 Cat's Eye
 Chameleon Jail
 City Hunter
 Den'ei Shōjo
 Dr. Slump
 Dragon Ball
 Dragon Quest -Dai no Daibōken-
 Fuma no Kojirō
 Ginga -Nagareboshi Gin
 High School! Kimengumi
 Hokuto no Ken
 JoJo no Kimyō na Bōken
 Jungle no Ōja Tar-chan
 Kimagure Orange Road
 Magical☆Tarurūto-kun
 Moeru! Oniisan
 Rokudenashi Blues
 Saint Seiya
 Sakigake!! Otokojuku
 Sannen Kimen-gumi
 Stop! Hibari-kun
 Tsuide ni Tonchinkan
 Wingman

 1990-e 

 Bomber Girl
 Butsu Zone
 Captain Tsubasa: Principe Del Sole/World Youth Saga
 Cowa!
 D·N·A² ~Dokokade Nakushita Aitsuno Aitsu~
 Hikaru no Go
 Hōshin Engi
 Hunter × Hunter
 I"s
 Jigoku Sensei Nūbē
 Kajika
 Karakurizoshi Ayatsuri Sakon
 Kyūkyoku!! Hentai Kamen
 Naruto
 Ninku
 One Piece
 Ninku Second Stage
 Rash!!
 Rookies
 Rurouni Kenshin
 SandLand
 Sexy Commando Gaiden: Sugoiyo! Masaru-san
 Shadow Lady
 Shaman King
 Silent Knight Shō
 Shin Jungle no Ouja Tar-chan
 Slam Dunk
 Tottemo! Luckyman
 The Prince of Tennis
 Video Girl Ai
 Whistle!
 Yamato Gensouki
 Yu Yu Hakusho
 Yu-Gi-Oh!
 Zombie Powder

 2000-e 

 Akaboshi-Ibun Suikoden
 Ane Doki
 Asklepios
 Bakuman
 Bari Haken
 Beelzebub
 Bureau of Supernatural Investigation
 Black Cat
 Bleach
 Bobobo-bo Bo-bobo
 Bokke-san
 Buraidan Bremen
 Chagecha
 Contractor M&Y
 Death Note
 D.Gray-man
 Dogashi Kaden
 Double Arts
 Eyeshield 21
 Gintama
 Gun Blaze West
 Hatsukoi Limited
 Hitomi no Catoblepas
 Hokenshitsu no Shinigami
 Hoop Men
 Ichigo 100 %
 Inumarudashi
 Juuki Ningen
 Kagijin
 Kanata Seven Change
 Kashikoi Ken Rilienthal
 Katekyo Hitman Reborn
 K.O. Sen
 Kuroko no Basuke
 Le VisiteuR
 Lilim Kiss
 Majin Tantei Nougami Neuro
 Medaka Box
 Meister
 Mr. Fullswing
 Muddy
 Muhyo to Rojii
 M×0
 Neko Wappa!
 Nurarihyon no Mago
 Psyren
 Pyu to Fuku! Jaguar
 P2! -let's Play Pingpong!-
 Ral Grad
 Samurai Usagi
 SandLand
 Sket Dance
 Tattoo Hearts
 To Love-Ru
 Toriko
 Volleyball Tsukai
 Yusha Gaku
 Tokyo Ghoul
 Zan

 2010-e 

 Assassination classroom
 Act-age
 Boku no Hero Academia
 Black Clover
 Chainsaw Man
 Cross-manage
 Cupid Yakenohara Jin
 DOIS SOL
 Dr. Stone
 Edison in love
 Enigma
 Existing! History of Ancient Biology PACKY
 HACHI
 Haikyuu!!
 HIMEDOL!!
 Hinomaru-Zumou
 HUNGRY JOKER
 i・Girl
 ILLEGAL RARE
 Iron Knight
 JACO THE GALACTIC PATROLMAN
 Jujutsu Kaisen
 Kagami no Kuni no Harisugawa
 Kiben Gakuha, Yotsuya Sensei no Kaidan
 Kikai Banashi Hanasaka Ikkyuu
 Koganeiro
 Koisomemomiji
 KUROGANE
 KUROKUROKU
 Kimetsu no Yaiba
 Light Wing
 Lock On!
 Magiko
 Meruhen
 Metallica Metalluca
 Mission: Yozakura Family
 MUTOU BLACK
 Nisekoi
 Novice Policewoman Kiruko-san
 Oumagadoki Doubutsuen
 Pajama na Kanojo
 Retsu!!! Date-Senpai
 ROBOT×LASERBEAM
 Sengoku ARMORS
 Sensei no Baruji
 Shokugeki-no SOMA
 Shonen Shikku
 SMOKY B.B.
 SOUL CATCHER（S）
 St&rs
 Stealth symphony
 SWOT
 Takamagahara
 The Disaster of PSI Kusuo Saiki
 The Promised Neverland
 The Story of Isobe Isobee
 TOKYO WONDER BOYS
 World Trigger

 2020-e 

 Akane-Banashi
 Aliens Area
 Ayashimon
 Ayakashi Triangle
 Boku to Roboco
 Build King
 Burn The Witch
 Blue Box
 Cypher Academy
 Doron Dororon
 Earthchild
 Fabricant 100
 Ginka & Glüna
 High School Family
 Ichigoki's Under Control!!
 Mashle
 PPPPPP
 Ruri Dragon
 Sakamoto Days
 Sugoi Smartphone
 The Elusive Samurai
 The Hunters Guild: Red Hood
 The Ichinose Family's Deadly Sins
 Tokyo Demon Bride Story
 Undead Unluck
 Witch Watch

 Связанные издания 

 Jump Next! 
, изначально сезонное ответвление Weekly Shonen Jump, публиковавшееся на японские праздники. Он стал независимым альманахом, который издается каждый месяц с 14 марта 2014 года. Журнал выходил под названием  до 30 апреля 2010 года. Jump Next! даёт множеству мангак возможность опубликовать свои ван-шоты. В нём также публикуются комментарии профессиональных мангак, которые могут поспособствовать предстоящей публикации в главном журнале. В последнее время в нем стало возможно увидеть завершение манг, выпуск которых по ряду причин отменён в Weekly Shonen Jump, например, Enigma и Magico. Он также включает ёнкомы популярных серий, такие как «Тетрадь смерти» и «Наруто», а также пилотной главы «Блич». У Jump Next! было несколько специальных версий:
  был специальным единичным выпуском Akamaru Jump. В него вошли ван-шоты Dead/Undead, Shōgai Oyaji Michi!, The Dream, Mieruhito, Yūtō ☆ Hōshi, and Fuku wa Jutsu.
  ― спецвыпуск Akamaru Jump, который был опубликован в двух выпусках в ноябре 2005 и 2006 годов. Jump the Revolution! содержал ван-шоты из Weekly Shonen Jump и Jump SQ.

 V Jump 
 изначально был специальным выпуском Weekly Shonen Jump под названием Weekly Shōnen Jump Tokubetsu Henshū Zōkan V Jump (週刊少年ジャンプ特別編集増刊 V JUMP). Без особых проблем просуществовал с 1992 по 1993 год, когда стал независимым альманахом для освещения видео- и карточных игр.

 Super Jump 
 также начинался как спецвыпуск Weekly Shonen Jump под названием Weekly Shōnen Jump Tokubetsu Henshū Zōkan Super Jump (週刊少年ジャンプ特別編集増刊 スーパージャンプ?). Журнал издавался с 1968 по 1988 год, тогда он стал отдельной хрестоматией для сёнэн-манги.

 Jump VS Jump VS был специальным выпуском Weekly Shonen Jump'', опубликованным 22 марта 2013 года. Включал в себя 12 ван-шотов «боевой манги».

См. также 
 Shonen Magazine
 Shonen Sunday

Примечания

Ссылки 
 Официальный Weekly Shonen Jump  на японском языке.
 Официальный сайт Weekly Shonen Jump  на английском языке.
 Список манги, выпущенной в Weekly Shonen Jump

Журналы сёнэн-манги